Christine může znamenat:

 původem řecké křestní jméno, česky Kristýna;

v kinematografii:
 Christine (film, 1963) – německý film;
 Christine (film, 1983) – americký thriller;